Эла́на Алесса́ндра Ма́йерс (, род. 10 октября 1984 года, Ошенсайд, Калифорния) — американская бобслеистка (пилот) и регбистка. Выступает за сборную США по бобслею с 2007 года. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года, обладательница двух серебряных и одной бронзовой награды мирового первенства в двойках, двукратная чемпионка мира (2012 и 2013) в смешанных состязаниях по бобслею и скелетону.

Биография 
Элана Майерс родилась 10 октября 1984 года в городе Ошенсайд, штат Калифорния, однако практически всё детство провела в Джорджии, округ Фултон. После окончания старших классов школы поступила в Университет Джорджа Вашингтона, где активно занималась спортом. Для оплаты обучения в свободное от тренировок время подрабатывала няней и официанткой. В 2007 году решила попробовать себя в бобслее, в качестве разгоняющей присоединилась к национальной команде и стала выступать на профессиональном уровне.

Первое время разгоняла боб Шоны Робок, вместе они завоевали серебряную медаль на чемпионате мира 2009 года в Лейк-Плэсиде. На Олимпийские игры 2010 года Мейерс поехала уже в паре с пилотом Эрин Пак, в программе двухместных экипажей девушкам удалось добраться до третьей позиции и взять бронзовые награды, уступив лишь двум канадским командам. После Олимпиады сменила амплуа, продолжив карьеру бобслеистки в роли рулевой. В 2012 году на чемпионате мира в Лейк-Плэсиде выиграла золото в программе смешанных команд, причём её разгоняющей в этих заездах была Эмили Азеведу. В следующем году на мировом первенстве в швейцарском Санкт-Морице взяла ещё одно серебро в двойках. На Олимпийских играх в Сочи завоевала серебряные медали в программе двухместных экипажей.

После завершения Олимпийских игр Элана объявила, что переходит в регби-7 и собирается принять участие в отборочном турнире к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

В сентябре 2014 по решению международной федерации бобслея и скелетона (FIBT) женщины получили право участвовать в соревнованиях бобов-четвёрок в составе смешанных команд. 15 ноября 2014 года на Кубке Северной Америки в Парк-Сити Элана Майерс и канадка Кейли Хамфрис стали первыми женщинами, принявшими участие в заездах четвёрок. Экипаж Майерс показал 7-й результат.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Список призёров чемпионата мира на официальном сайте FIBT 
 Профайл на сайте bobskesan.ru 

Родившиеся в Ошенсайде (Калифорния)
Бобслеисты США
Регбистки США
Игроки женской сборной США по регби-7
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира в смешанной команде по бобслею и скелетону